Гвардейский казачий полк:
 лейб-гвардии Казачий Его величества полк
 лейб-гвардии Атаманский Его Императорского высочества Наследника-цесаревича полк
 лейб-гвардии Сводно-Казачий Его величества полк